Federschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Federschmidt (1903–1984), deutsche Journalistin
 Erich Federschmidt (1895–1962), US-amerikanischer Rudersportler
 Franz Federschmidt (1894–1956), US-amerikanischer Rudersportler
 Karl H. Federschmidt, Theologie